Комиссия Делора — администрация Жака Делора, 8-го председателя Европейской комиссии. Делор возглавлял Европейскую комиссию в течение трёх сроков (хотя последний срок и продолжался около одного года). Первый срок длился с 1985 по 1988, второй — с 1988 по 1992 и последний — с 1992 по 1994 год. Делор стал председателем с самым продолжительным сроком службы, а его комиссия рассматривалась как одна из самых успешных. Это была единственная комиссия проработавшая три срока, а Делор проработал пять двухлетних сроков (как они были тогда). Третья комиссия стала первой комиссией Европейского союза, Маастрихтский договор вступил в силу в 1993 году.

История 
Европейская Комиссия во главе с Жаком Делором считается одной из самых успешных в истории Европейского Союза, золотым стандартом, с которым будущие комиссии будут сравниваться с точки зрения управления и динамики. Сам Делор стал иконой для Европы.

Начало 
Делор вступил в должность в самом разгаре евросклероза. Медленные темпы расширения, недостатки демократии и экономические проблемы вызвали негативное и апатичное отношение к Европейскому Сообществу. Предыдущая Комиссия Торна оказалась не в состоянии осуществлять свои полномочия в какой-либо значимой степени из-за британского вето на проекты ЕС с целью принятия более благоприятного соглашения по бюджету Сообщества. Ранее Делор был одним из архитекторов соглашения в Фонтенбло, которое обеспечило уступки Великобритании, и Делор надеялся, что урегулирование бюджетного вопроса положит начало новой эпохе Европейской интеграции.

Делор побывал в разных странах-членах ЕС и обнаружил общую жалобу, что Европейская комиссия слишком медленно реагирует на проблемы, а также общее мнение о едином рынке, его деловом и культурном значении, который Делор сделал своим основным приоритетом с датой достижения: 1992 год (Objectif 1992). Несмотря на современную репутацию в то время он подвергся критике со стороны федералистов за то, что не стал двигаться дальше в своих реформах, даже от Альтьери Спинелли в Европейском Парламенте. Но Делор защищал свои цели как прагматические со словами «мы все рабы обстоятельств». Для достижения своей цели в создании единого рынка, Делору пришлось настроить политическую систему ЕС: поскольку любой член ЕС мог заблокировать любое предложение в Совете ЕС, Делор убедил лидеров стран-членов ввести голосование с квалифицированным большинством, так чтобы процедуры нельзя было остановить, как это было в случае разногласий по бюджету ЕС. Таким образом, Делор поручил Лорду Кокфилду, своему еврокомиссару по внутреннему рынку, разработать законодательство по единому рынку. В настоящее время работа Кокфилда считается очень точной, а его знание системы — легендарным.

Достижения 

Комиссия Делора дала новый импульс процессу Европейской интеграции. Она завершила процесс формирования внутреннего рынка и заложила основы для единой европейской валюты. Европейский экономический и валютный союз был создан на основе трёхэтапного плана, разработанного комиссией Делора. Делор и его еврокомиссары считаются «отцами-основателями» евро. Основы и политическая система взглядов были достигнуты в рамках работы еврокомиссаров по подписанию Единого европейского акта (SEA) в феврале 1986 года и Маастрихтского договора в 1992 году.

В 1992 году Делор предложил создать Комитет регионов, который должен был закрепить идею Единого европейского акта 1986 года о единстве между странами и регионами ЕС. Комитет был создан в 1994 году, а его здание было названо в честь Делора в 2006 году. Комиссия Делора предвосхитила значительное расширение ЕС. Испания и Португалия стали членами ЕС в 1986 году. Затем произошло падение берлинской стены, позволившее объединить Германию. В 1995 году в ЕС вступили Австрия, Финляндия и Швеция. Комиссия Делора также провела предварительную работу по вступлению восточноевропейских стран в ЕС, которые присоединились к ней в 2004 году.

В 1988 году Делор выступил на британском Конгрессе профсоюзов. Его речь о социальной Европе сыграла решающую роль в превращении британских лейбористов в «проевропейцев», а британских консерваторов — в противников ЕС. В 1992 году в конце второго срока International Herald Tribune отметила достижения Комиссии Делора и необходимость в её третьем сроке:

Господин Делор спас Европейское Сообщество от застоя. Он пришёл, когда европессимизм был в самом разгаре. Несмотря на то, что ранее он был всего лишь малоизвестным бывшим министром финансов Франции, он вдохнул жизнь и надежду в ЕС и в подавленную Брюссельскую комиссию. В свой первый срок, с 1985 по 1988 год, он сплотил Европу призывом к созданию единого рынка, а после назначения на второй срок стал призывать европейцев к гораздо более амбициозной цели экономического, валютного и политического союза.

Делор начал свою деятельность в Европе, охваченной евросклерозом, и привёл к 20-летней европейской эйфории. В сравнении с Комиссией Делора, Комиссия Сантера, которая приступила к работе в 1995 году, была вынуждена уйти в отставку в связи с обвинениями в коррупции, а Комиссия Проди получила небольшую похвалу за расширение ЕС 2004 года и введение единой валюты.

Основные события 
Комиссия Делора дольше всех исполняла свои полномочия и предвосхитила многие события в истории Европейского Союза.

 1985: Гренландия покинула Европейское Сообщество. Решение Гравьера (Gravier ruling) Европейского суда о недопущении дискриминации по национальному признаку.
 1986: Испания и Португалия присоединились к Сообществу. Подписан Единый европейский акт. Решение Маршалла (Marshall ruling) Европейского суда о недопущении дискриминации по половому признаку. Европейский флаг одобрен Сообществом и поднят над Берлаймонтом.
 1987: 30 лет прошло после подписания Римского договора. Турция подала заявление на членство в ЕС. Единый европейский акт вступил в силу.
 1988: Делор попросил составить отчет по экономическому и валютному союзу (Доклад Делора). Сформирован Европейский суд первой инстанции.
 1989: Решение Коуэна (Cowan ruling) Европейского суда о недопущении дискриминации по национальному признаку. Представлен Доклад Делора. Декларация основных прав и свобод принята Европейским парламентом. Третьи прямые выборы в Европейский парламент состоялись. Испания и Португалия присоединились к Европейской валютной системе. Берлинская стена рухнула, что привело к соглашениям и присоединению восточноевропейских стран. Подписана Ломейская конвенция.
 1990: Европейская Комиссия собралась в 1000-ый раз. Создан Европейский банк реконструкции и развития. Подписано Шенгенское соглашение. Объединение Германии.
 1991: Решение Штокеля (Stoeckel ruling) Европейского суда о недопущении дискриминации по половому признаку. Создана Европейская комиссия по гуманитарной помощи и защите прав человека (ECHO). Подписана Энергетическая хартия. СССР распался.
 1992: Подписан Маастрихтский договор, Дания отказалась ратифицировать. Подписано соглашение о Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), Швейцария отказалась ратифицировать.
 1993: Единый европейский рынок начал свою работу. Маастрихтский договор ратифицирован и вступил в силу.
 1994: Создан . ЕЭЗ начала свою работу. Создан Комитет регионов. Завершились переговоры о вступлении Австрии, Норвегии, Швеции и Финляндии в ЕС. Создан Европейский инвестиционный фонд. Венгрия и Польша подали заявки на членство в ЕС. Состоялись четвертые прямые выборы в Европейский парламент.

Члены 
Три комиссии Делора (обычно называемые «Delors I», Delors II" и «Delors III») имели значительную преемственность членов, но были и различия.

Первая комиссия 
Первая комиссия проработала с 1985 по 1988 год, хотя испанские и португальские члены присоединились к ней только после того, как эти страны стали членами Европейского сообщества 1 января 1986 года.

Вторая комиссия 
Эта комиссия проработала с 1989 по 1992 год.

Третья комиссия 
Эта комиссия проработала с 1993 по 1994 год и стала первой комиссией Европейского союза с вступившем в силу Маастрихтским договором. Его короткий срок был связан с приведением мандатов комиссии в соответствие с мандатами Европейского парламента.

Примечание к таблицам 
Цвет строки указывает на приблизительную политическую приверженность члена комиссии согласно следующей схеме:

Генеральный секретарь 
Генеральным секретарем Европейской Комиссии в течение трёх комиссий Делора был Дэвид Уильямсон.

См. также 
 Единый европейский акт
 Маастрихтский договор

Примечания 

Европейская комиссия
История Европейского союза